La Plata (ciutat de l'Argentina), ciutat capital de la Província de Buenos Aires i del seu partit homònim 
 La Plata (Maryland)
 La Plata (Missouri)
 Arquebisbat de La Plata
 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, club esportiu de la ciutat de La Plata (Província de Buenos Aires) destacat en futbol i basquetbol 
 Conca de la Plata, cinquena conca hidrogràfica més gran del món 
 Museo de La Plata, museu de ciències naturals a la ciutat de La Plata, capital de la província de Buenos Aires, a l'Argentina 
 Partit de La Plata, partit de la província de Buenos Aires, Argentina 
 Riu de la Plata, estuari creat pel riu Paranà i el riu Uruguai, formant sobre la costa atlàntica de l'Amèrica del Sud
 Sierra de la Plata, llegendària idea de tresors de plata que es creia hi havia a l'interior de Amèrica Del Sud